Brannigan ist der Familienname folgender Personen:
 Owen Brannigan (1908–1973), englischer Opernsänger (Bass)

Brannigan steht zudem für:
 Brannigan – Ein Mann aus Stahl, US-amerikanischer Kriminalfilm von 1975 mit John Wayne

Siehe auch:
 Branigan